

Astronomia 
Gadomski – cratere lunare

Persone 
Jan Gadomski – astronomo polacco
Piotr Gadomski – tennista polacco
Adam Maria Gadomski – scienziato polacco e italiano nel campo di intelligenza naturale e artificiale, autore della meta-teoria TOGA ( Top-down Objects-based Goal-oriented Approach).